Николай Писаревский:
 Писаревский, Николай Григорьевич (1821—1895) — российский инженер в области электрических средств связи, общественный деятель.
 Писаревский, Николай Павлович (1868—1933) — священник Русской православной церкви, священноисповедник.
 Писаревский, Николай Петрович (род. 1949) — историк, поэт, преподаватель ВГУ.
 Писаревский, Николай Петрович (1841—1907) — русский военный инженер, инженер-генерал.
 Писаревский, Николай Фёдорович (1919—1978) — Герой Советского Союза.